Maâti Benkaddour (1947-), homme politique marocain.
 Mohammed Benkaddour (1962-), acteur associatif et homme politique marocain.
 Reda Benkaddour (1969-), karatéka algérien.